Antonio Biaggi (Porto Rico, 10 de junho de 1978), é um ator, modelo, produtor, diretor e empresário pornográfico Porto-riquenho. É dono de um site adulto homônimo, e é conhecido por suas cenas bareback, isto é, sem o uso de preservativos.

Biografia 
Antonio Biaggi Davila nasceu em 10 de junho de 1978, em San Juan, Porto Rico, e depois se mudou para São Francisco, na Califórnia. Ele decidiu ingressar na indústria pornográfica, devido ao tamanho do seu pênis , além da sua alta capacidade de ejaculação, e por conselho de parceiros sexuais e ex-namorados.

Durante entrevista, Biaggi disse que gosta de cozinhar, ouvir música latina ao vivo e que, em 2014, passou a praticar Capoeira, luta tradicional brasileira.

Prêmios

Grabby Awards

Cybersocket Web Awards

Ligações externas 
 
 
 Antonio Biaggi no AEBN

Atores pornográficos LGBT
Atores pornográficos de Porto Rico
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Pessoas LGBT de Porto Rico
Naturais de San Juan (Porto Rico)